Jiří Pospíšil (pastoor) (1905-1959), een Tsjechisch-Slowaakse pastoor 
 Jiří Pospíšil (politicus, 1949) (*1949), een Tsjechisch parlementslid en senator
 Jiří Pospíšil (basketballer) (1950-2019 ), een Tsjechisch-Slowaakse basketballer
 Jiří Pospíšil (voetballer) (*1972), een Tsjechische voetballer 
 Jiří Pospíšil (veldrijder) (*1973), een Tsjechische veldrijder
 Jiří Pospíšil (politicus, 1975) (*1975), een Tsjechische minister, parlementslid en lid van het Europese Parlement
 Jiří Pospíšil (onderzoeker), een Tsjechische onderzoeker